Miejscowości w USA:
 Summerhill – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Summerhill – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Gminy w USA:
 Summerhill (ang. Summerhill Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Summerhill (ang. Summerhill Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Summerhill (ang. Summerhill Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
Zobacz też:
 Szkoła Summerhill
 Summer Hill